Алексе́й Ви́кторович Приго́ров (; 25 июня 1987, Харьков, СССР) — украинский прыгун в воду, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, чемпион Европы 2010 года. Заслуженный мастер спорта

Студент Харьковской государственной академии физической культуры. Выступает за спортивные общества «Колос» — «Динамо» (Харьков). Первый тренер — Татьяна Толчанова, позже — Владимир Молчанов.

В 2012 году Пригоров принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. В синхронных прыжках украинский спортсмен в паре с Ильёй Квашой занял 4-е место, уступив более 12 баллов бронзовым призёрам американцам Дюмею и Ипсену. В индивидуальных прыжках Пригоров пробился в полуфинал, но занял там лишь 16-е место, оставшись за чертой финалистов.

Спортивные достижения 
 Чемпионат Европы среди юниоров 2004 года — 1-е место (синхронные прыжки, трамплин 3 м).
 Кубок европейских чемпионов 2005 года — 1-е место (синхронные прыжки, трамплин 3 м).
 XXIX Олимпийские игры в Пекине 2008 года — 3-е место (синхронные прыжки, трамплин 3 м), вместе с Ильей Квашой набрал 415,05 баллов (отвоевав 3-е место у спортсменов из США и пропустив вперед прыгунов из России и Китая).
 2010 — Чемпионат Европы (трамплин 3 м синхрон) — 1-е место.

Награды 
 Орден «За мужество» III степени (4 сентября 2008 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине (Китайская Народная Республика), проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, подъём международного авторитета Украины

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 
 Алексей Пригоров
 Алексей Пригоров 

Прыгуны в воду Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2008 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по прыжкам в воду